Numéro 5 (Fifth en anglais) est un réplicateur humanoïde de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1.

Il apparaît au milieu de la saison 6 de Stargate SG-1. Il est considéré par ses congénères comme un faible, car ils ont implanté dans son programme la chose qui manquait aux Numéros précédents : des sentiments. Après expérimentation ils décidèrent que les sentiments étaient des paramètres inutiles (et même compromettants).

Il réapparaît dans les deux premiers épisodes de la saison 8. Il est le seul humanoïde à avoir réussi à s'échapper du trou noir créé par les Asgard. Plus tard, en raison de sa faiblesse, il est tué par le réplicateur RépliCarter (qui à l'aspect de Samantha Carter), grâce à un satellite disrupteur Asgard.

Son nom est un possible hommage au personnage Numéro 5 des films Short Circuit.

Il est interprété par l'acteur Patrick Currie, qui a également interprété le rôle de Chaka dans le septième épisode de la septième saison (Les Envahisseurs) de Stargate SG-1.

Il est doublé en Français par Yoann Sover

Réplicateur

en:Artificial human characters in Stargate#Replicator characters